Грана́т (мн. ч. — гранаты):
 Гранат — группа минералов состава R2+3 R3+2 [SiO4]3.
 Гранат (Гранатовое дерево, ) — род деревьев и кустарников семейства Дербенниковые.
 Гранат, или гранатина — плод растений рода Гранат.

Фамилия 
 Братья Гранат, основатели издательства «А. и И. Гранат и К°»:
 Гранат, Александр Наумович (1861—1933) — издатель и редактор.
 Гранат, Игнатий Наумович (1863—1941) — издатель и педагог, автор научных трудов.
 Гранат, Бьёрн (1946—2017) — шведский актёр театра и кино, сценарист и театральный режиссёр.
 Гранат, Владимир Васильевич (род. 1987) — российский футболист.
 Гранат, Густав (род. 1997) — шведский футболист.
 Гранат, Нина Львовна (1935—2001) — советский и российский юрист-криминалист.

Название 
 «Гранат» — московское издательство, основанное братьями Гранат в 1892 году.
 «Энциклопедический словарь Гранат» — многотомный энциклопедический словарь, издававшийся этим издательством.
 С-10 «Гранат» — советский ракетный комплекс, эксплуатировавшийся в 1984—1989 годах.
 «Гранат» — международная астрофизическая орбитальная обсерватория, функционировавшая в 1989—1999 годах.
 «Гранат» — международный фестиваль армянского кино в Торонто, основанный в 2006 году.
 «Гранаты» — короткометражный фильм Петера Полицера (Венгрия, 2003).
 «Гранат» — серия («» и др.) российских военных беспилотных летательных аппаратов, разработанных ООО «Ижмаш — беспилотные системы».

См. также 
 Граната (значения)